Hao se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hui-Ling Hao
 Kin Shen Hao
 Shu-Lian Hao